Фогт (, ):
 Фогт, на русском языке также  — немецкая фамилия.
 Фогт — средневековое должностное лицо.
 Фогт — посёлок в Германии, в земле Баден-Вюртемберг

Фамилия 
 Фогт, Йозеф (1895—1986) — немецкий антиковед, один из ведущих специалистов XX века по истории Древнего Рима.
 Фогт, Йозеф (офицер СС) (1897—1947) — штурмбаннфюрер СС, командир полиции безопасности и СД в Мариборе и сотрудник Главного управления имперской безопасности.